19-й Вьетнамский кинофестиваль — кинофестиваль, организованный Министерством культуры, спорта и туризма Вьетнама, проходивший с 1 по 5 декабря 2015 года в Хошимине, Вьетнам.

Награды

Художественные фильмы

Документальные фильмы

Научные фильмы

Мультфильмы

Примечания 

Кинофестивали Вьетнама